València (química), propietat dels elements
 Valencia (gènere), gènere de peixos de la família Valenciidae al qual pertany el samaruc
 València (teoria de grafs), 
 València (lingüística), quantitat d'arguments que exigeix un verb
 Toponímia: 
 València, ciutat a la comarca de l'Horta, capital del País Valencià 
 Província de València, província espanyola al centre del País Valencià
 País Valencià
 València-Nord, nom oficial de l'Estació del Nord de València
 València d'Àneu, cap del municipi d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà
 València la Vella, indret del terme de Riba-roja de Túria, al Camp de Túria
 Valencia de Alcántara, municipi de la província de Càceres, a Extremadura
 Valencia de Don Juan, municipi de la província de Lleó, a Castella i Lleó
 Valencia de las Torres, municipi de la província de Badajoz, a Extremadura
 Valencia del Mombuey, municipi de la província de Badajoz, a Extremadura 
 Valencia del Ventoso, municipi de la província de Badajoz, a Extremadura
 Aeroport de València, a Manises
 Arxidiòcesi de València
 Catedral de València
 Circumscripció electoral de València
 Comarca de València, equivalent al terme municipal de la ciutat
 Estadi Ciutat de València, estadi de futbol de València, on juga el Llevant UE
 Golf de València, entrant del mar Mediterrani en les costes de l'est de la península Ibèrica, des del cap de la Nau (Marina Alta) fins al d'Orpesa (Plana Alta)
 Governació de València
 Província eclesiàstica de València
 Regió de València
 Regne de València, fundat per Jaume I
 Taifa de València, antic regne islàmic de l'Àndalus
 Estats Units:
 Valencia (Califòrnia), barriada de la ciutat de Santa Clarita, a Califòrnia
 Valencia (Nou Mèxic), localitat del comtat de Valencia, a Nou Mèxic
 Valencia (Pennsilvània), municipi del comtat de Butler, a Pennsilvània
 Valencia West, localitat del comtat de Pima, a Arizona
 Comtat de Valencia, comtat de l'estat de Nou Mèxic
 Filipines:
 Valencia (Bohol), municipi de la província de Bohol, a l'illa homònima
 Valencia (Negros Oriental), municipi de la província de Negros Oriental, a l'illa de Negros
 Valencia (Bukidnon), ciutat de la província de Bukidnon, a l'illa de Mindanao
 Veneçuela:
 Valencia (Veneçuela), ciutat de Veneçuela, capital de l'estat de Carabobo i del municipi homònim
 Llac de Valencia, el segon de Veneçuela després del de Maracaibo
 Història:
 conquesta de València
 batalla de València, conflicte polític durant la Transició democràtica espanyola pels símbols del País Valencià
 Mitjans de comunicació:
 València (revista), revista mensual publicada a Barcelona (1913-1914)
 València Cultural, revista mensual publicada a València (1960-1964)
 Valencia-fruits, setmanari publicat a València
 Miscel·lània:
 València (pas-doble), 
 València Club de Futbol
 Universitat de València

Vegeu també 
 aigua de València, combinat alcohòlic
 Mas Valencià, masia i antiga quadra del municipi de Piera, a l'Anoia
 la Valenciana, caseria del municipi de Gelida, a l'Alt Penedès
 Valença (desambiguació)